Topolka (Bulgarije): een dorp in de Bulgaarse oblast Kardzjali

 Topólka (gemeente)
 Topólka (Koejavië-Pommeren)
 Topólka (Groot-Polen)